Dance steht für:
 Dance bzw. Dance Music, Synonym für Elektronische Tanzmusik
 Dance-Pop, Stilrichtungen der elektronischen Tanzmusik
 Eurodance, Musikgenre der 1990er Jahre
 Italo Dance, italienische Dancemusik
 Dance!, Lied von Goleo VI feat. Lumidee & Fatman Scoop aus dem Jahr 2006, Cover-Version von I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)
 Dance! Jeder Traum beginnt mit dem ersten Schritt (Take the Lead), US-amerikanischer Film von Liz Friedlander (2006)
 Dance – Der Traum vom Ruhm (Un paso adelante), spanische Fernsehserie (2002–2007)
 Dance Academy – Tanz deinen Traum!, australische Fernsehserie (2010–2013)
 Dance Dance Dance, niederländische und deutsche Tanzshow (ab 2015)
 Dance Dance Revolution, Computerspiel
 DANCE, internationales Festival für zeitgenössischen Tanz

Dance ist der Familienname folgender Personen:
 Audrey Dance, Ehename von Audrey Stone (* um 1930), englische Badmintonspielerin
 Charles Dance (* 1946), britischer Schauspieler
 Charles Dance (Dampfwagenpionier), britischer Dampfwagenpionier im frühen 19. Jahrhundert
 Charles Dance (Dramatiker) (1794–1863), britischer Dramatiker

 Helen Oakley Dance (1913–2001), kanadische Musikjournalistin, -historikerin und Produzentin
 Nathaniel Dance-Holland (1735–1811), britischer Maler und Politiker
 Seb Dance (* 1981), britischer Politiker
 Stanley Dance (1910–1999), US-amerikanischer Musikkritiker

Dancé ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Dancé (Loire) im Département Loire
 Dancé (Orne) im Département Orne

Siehe auch:

 Dancer
 Dancing